La Supercoupe d'Italie 2004 () est la dix-septième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au stade Giuseppe-Meazza à Milan, la rencontre est remportée par l'AC Milan aux dépens de la Lazio de Rome sur le score de 3-0.

Feuille de match

Références 

2004
Compétition de football à Milan
Face-à-face de l'AC Milan
Face-à-face de la Lazio Rome
Sport en Italie en 2004
Football en 2004
Sport en août 2004